ОПК — трёхбуквенная аббревиатура, может означать следующие понятия:
 Оборонно-промышленный комплекс
 Объединённая приборостроительная корпорация
 Объединённая промышленная корпорация (российская финансово-промышленная группа); также Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром»
 Окружная партийная комиссия
 Основы православной культуры (школьный предмет)
 Основы православной культуры (учебник Кураева)
 Опробование пласта приборами на кабеле (нефтяная промышленность)
 Объект пояса Койпера
 Общий путь катаболизма (биохимия)
Оскольский политехнический колледж

Предприятия 
 Объединенная Подшипниковая Компания Северо-Запад